Christianson ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph M. Christianson (1877–1954), US-amerikanischer Jurist
 Denny Christianson (1942–2021), US-amerikanischer, in Kanada lebender Jazz-Trompeter, Komponist, Arrangeur und Bandleader
 John Christianson (1923–2010), kanadischer Politiker
 Theodore Christianson (1883–1948), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Christiansen
 Kristiansson